Markus Andreasson och liknande namn kan syfta på

 Markus Andréasson (född 1961), svensk regissör, producent och manusförfattare
 Marcus Andreasson (född 1978), svensk professionell fotbollsspelare
 Markus Andreasson (född 1986), svensk filmare